Заводоуспе́нское — посёлок (до 2004 г. — рабочий посёлок) в Тугулымском городском округе Свердловской области. Употребляются также названия Заводоуспе́нский или Заводоуспе́нка.

История 
В 1760 году поверенный Максима Походяшина подаёт донесение в Канцелярию главного правления заводов:… для государственной и всенародной пользы, обысканы коштом ево в Тюменском уезде на речке Айбе, впадшей в речку Балду, а оная Балда впала с правой стороны в реку Пышму, от устья оной Айбы примером в пятнадцати верстах, поблизости деревни Земляной, где разстояния не более трех верст, к построению железовододействуемого завода удобное место. И неподалёку оного места железной руды прииски. При котором для строения, произведения и содержания того завода лесов и прочего оказывается довольно…
Но вскоре выясняется, что для «железовододействуемого» завода сил Айбы недостаточно, да и количество «благонадёжных» приисков железной руды оказалось гораздо меньше, чем предполагалось.

В 1769—1770 годах Василий Походяшин, старший сын Максима Михайловича Походяшина выиграл торги на четыре года поставки вина по всей Тобольской губернии, для чего начинает строительство нового винокуренного завода. В своём письме в январе 1770 года тобольскому епископу Варлааму он писал:Имею я намерение при вновь строящемся моем тюменского ведомства винокуренном заводе построить вновь деревянную собственным своим коштом церковь. Которой завод расстоянием от города Тюмени в 55 или в 60 верстах жителей же заводских ныне на первый случай уже состоит до ста душ, а впредь ещё несравненно умножатся и населяться домами будут…
По названию новой церкви и строящийся винокуренный завод был назван Успенским.
Почему винокуренный завод Василия Походяшина был построен на месте, где М. М. Походяшин предполагал строить металлургический завод, пока не ясно.

В 1835 году была построена каменная двухпрестольная церковь. Её главный храм был освящён в честь Успения Божией Матери, а придел — во имя святителя Иоанна Златоуста.

В 1791 году завод был продан казне, и сюда стали ссылать каторжан. В XIX веке на месте винокуренного завода была построена Успенская бумажная фабрика. Бумажная фабрика успешно функционировала и в советский период.

В июне 1941 года Заводоуспенское получило статус рабочего посёлка.

География 

Посёлок расположен на крайнем юго-востоке области, в 45 километрах к юго-востоку от железнодорожной станции Тугулым (на линии Екатеринбург — Тюмень), при впадении реки Айбы в реку Балду (приток Пышмы).

Природа и климат 
Территория вокруг посёлка входит в лесостепную зону. Преобладают боры, берёзовые рощи и берёзово-осиновые колки. По опушкам боярышник, смородина.

Животный мир представлен волками, лисицами, енотовидными собаками, можно встретить медведя, рысь, росомаху, барсука, куницу, горностая, колонка, норку, зайца, бобров, кротов, косулю, кабана. В окрестностях много птицы, встречаются гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, коростель, лысуха, чибис, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлица обыкновенная.

Климат континентальный. Характерна резкая смена погоды.

Часовой пояс

Население

Образование 
До революции 1917 года в селе функционировало две школы: 1 и 2 классы — казённая, а 3 и 4 классы — частная, которая была создана при поддержке владельца бумажной фабрики Ятеса. Последняя размещалась в доме Тимофея Ивановича Кривошеина, где преподавала его дочь Августа Тимофеевна  Рычкова (урождённая Кривошеина), награждённая за заслуги в области просвещения в конце 1940-х годов орденом Ленина.
А. Т. Кривошеина, после окончания гимназии была распределена в школу близ села Покровское. Однако, был запущен слух об интересе Г. Е. Распутина к молодым учительницам. Вместе со своей подругой - учительницей из села Покровское, А. Т. Кривошеина сбежала в родное село и её отец пошёл с ходатайством к Ятесу, который положительно решил вопрос об образовании частной школы, дав собственные средства на её организацию.
В посёлке действуют:
 Заводоуспенская средняя общеобразовательная школа № 23.
 Заводоуспенский детский дом.
Профессиональных учебных заведений нет.

Связь и телекоммуникации 
В 1965 году на Шороховской горе началось строительство ретрансляционной вышки радиорелейной системы Р-600 (Р-600М, Р-600-МВ, «Рассвет-2»). Около вышки в специальном помещении располагался усилитель Р-600. Станция была частью линии Варгаши — Коммунар — Заводоуспенка — Тюмень и в этом качестве проработала около 20 лет. В 2000-х на вышке было установлено оборудование сотовой связи.

Сотовая связь 
На начало сентября 2009 года в посёлке присутствуют операторы сотовой связи: «МегаФон» и «Мотив».

Культура 
В конце XIX века в Заводоуспенском побывал, прожив там три дня, выдающийся русский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, посвятив этому путешествию рассказ «Последние клейма». К моменту посещения писателя сохранилось заколоченное деревянное здание бывшей каторги.

Известные уроженцы 
 Быков, Александр Фёдорович — Заслуженный изобретатель РСФСР, кандидат технических наук, специалист в области авиационного моторостроения, автор книг и научных публикаций.
 Пьянков, Михаил Иванович — полный кавалер ордена Славы.
 Фёдорова, Лариса Фёдоровна — советская поэтесса и прозаик, супруга советского поэта В.Д. Федорова.
 Соковнин Виктор Александрович, оперный певец и педагог.

Промышленность 
До 1993 года в посёлке действовала Успенская бумажная фабрика.

Транспорт 
Только по нечетным дням в посёлок ходит рейсовый автобус № 784 Тюмень — Тугулым — Заводоуспенка.

К фабрике подходила торфовозная узкоколейная железная дорога Заводоуспенское — Чистое. После остановки производства дорога разграблена.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Тугулымского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области